Ljestvice liga osmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2007./08.

4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori: 
 lokalni-nogomet.com

Poveznice 
 1. HNL 2007./08.
 2. HNL 2007./08.
 3. HNL 2007./08.
 4. HNL 2007./08.
 5. rang HNL-a 2007./08.
 6. rang HNL-a 2007./08.
 7. rang HNL-a 2007./08.
 Hrvatski nogometni kup 2007./08.

Izvori 

2007-08
 8